Tatupu ist der Familienname folgender Personen:

 Lofa Tatupu (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Mosi Tatupu (1955–2010), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Shem Tatupu (* 1968), samoanischer Rugby-Union-Spieler